Марко Илић може да се односи на:

 Марко Илић (1985), српски фудбалер
 Марко Илић (1998), српски фудбалски голман
 Марко Илић (1999), српски фудбалер